Бучумени има више значења:

 Бучумени (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Бучумени (Галац), насеље у округу Галац у Румунији
 Бучумени (Илфов), насеље у округу Илфов у Румунији
 Бучумени (Калараш), насеље у округу Калараш у Румунији
 Бучумени (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Општина Бучумени (Дамбовица), општина у округу Дамбовица у Румунији
 Општина Бучумени (Галац), општина у округу Галац у Румунији